főispán (1526–1950) a vármegyék király által kinevezett első embere
főispán (2022–) a kormánymegbízottak titulusa 2022. július 28 után